Села:
 Каштанівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Каштанівка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Каштанівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Каштанівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район